Clair de femme peut désigner :
 Clair de femme, un roman de Romain Gary.
 Clair de femme, un film de Costa-Gavras sorti en 1979.